Het Lakeside World Professional Darts Championship werd in 2008 voor de 31e keer gehouden. Het darttoernooi werd gespeeld van 5 tot en met 13 januari in de Lakeside Country Club te Frimley Green, Surrey. De organisatie is in handen van de British Darts Organisation. Martin Adams verdedigde zijn titel bij de mannen en Trina Gulliver bij de vrouwen. Opvallend was, dat uit de loting bij de mannen, de finalisten van 2007 het nu in de eerste ronde tegen elkaar op moesten nemen.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit toernooi was £310.000

Mannen
Winnaar: £85.000
Verliezer: £30.000
Halvefinalist: £11.000 (2x)
Kwartfinalist: £6.000 (4x)
Tweede Ronde: £4.250 (8x)
Eerste Ronde: £3.000 (16x)

Vrouwen
Winnaar: £6.000
Verliezer: £2.000
Halvefinalist: £1.000 (2x)
Kwartfinalist: £500 (4x)

Mannen en vrouwen 
9-darter: £52.000 (mannen & vrouwen)
Hoogste uitgooi: £3.000 (mannen & vrouwen)

Loting & uitslagen mannen

 Titelverdediger Martin Adams was dat jaar als vierde geplaatst en ging voor zijn tweede toernooizege op Lakeside. Hij steken in de halve finale waarin hij verloor van de latere winnaar Mark Webster.
 Ian Jones zou meedoen aan Lakeside WPDC doordat hij zich plaatste via de kwalificatie, nadat hij in de groepfinale Robert Thornton met 2-1 versloeg. Helaas voor hem won Robert Thornton de Winmau World Masters en kreeg daardoor Ian's startbewijs voor Lakeside. Omdat Michael Rosenauer zich terugtrok voor de Lakeside (omdat hij liever op het Ladbrokes World Darts Championship 2008 deel nam), maakte kwalifiër Ian Jones alsnog zijn Lakeside debuut.

Vrouwen
De dames speelden van zaterdag 5 januari 2008 tot en met zaterdag 12 januari 2008 om de wereldtitel. Het toernooi werd gewonnen door de Russische Anastasia Dobromyslova. Ze versloeg de Engelse titelverdedigster Trina Gulliver. Sinds het Lakeside toernooi toegankelijk werd voor vrouwen, is het hiermee de eerste keer dat Trina Gulliver het toernooi niet won.

Televisie-uitzendingen 
Het toernooi werd uitgezonden door de BBC in Groot-Brittannië, door SBS6 in Nederland en door Eurosport in diverse Europese landen.

World Professional Darts Championship
Darts in 2008